Толкач Анатолій Петрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Толкач Володимир Сергійович — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт.